Eudoxo de Cícico  navegante y geógrafo griego antiguo 
Eudoxo de Cnido filósofo, astrónomo, matemático y médico de la Antigua Grecia